«Україна починається з тебе» — вислів Вячеслава Чорновола.
 Україна починається з тебе — пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України 2016 року та присвячена волонтерському руху під час війни на сході України.
 «Україна починається з тебе» — збірник поезії і прози для дітей шкільного віку, що вийшов друком 2017 року в київському видавництві «Фенікс».

Примітки